El apellido Sumner hace referencia a:

 James Batcheller Sumner, bioquímico estadounidense.

Sumner puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:
Sumner (Georgia)
Sumner (Illinois)
Sumner (Iowa)
Sumner (Misisipi)
Sumner (Misuri)
Sumner (Nebraska)
Fort Sumner
Lake Sumner
Sumner (Washington)